Ранчо Моралес има више значења:

 Ранчо Моралес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Моралес (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Моралес (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Моралес (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Моралес (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Моралес (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику